Sanson kan syfta på:

 Sanson – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Benin 

 Sanson, Benin, ort,